Сан Пабло Уистепек има више значења:

 Општина Сан Пабло Уистепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Пабло Уистепек (Сан Пабло Уистепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику